

Patronyme 

 Alric, possible roi de Kent du  ;
 Catherine Alric,  comédienne, auteure et peintre française.

Lieux 

 La Roque-Alric, commune française située dans le Vaucluse ;
 le stade Jean-Alric, stade situé à Aurillac.